Бегуново — название населённых пунктов.

Россия 
 Бегуново — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Бегуново — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Бегуново — деревня в Калининском районе Тверской области.